Friauf ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heinrich Friauf (1931–2016), Rechtswissenschaftler
 Eckhard Friauf (* 1956), Neurobiologe
 James B. Friauf (1896–1972), US-amerikanischer Elektroingenieur

Siehe auch:
 Friauf-Polyeder